Ви́совац:
 Висовац — озеро на реке Крка, Хорватия.
 Висовац — остров на озере Висовац.
 Францисканский монастырь Висовац — францисканский монастырь на острове Висовац.